Othello se poate referi la: 
Othello (Shakespeare) o piesă de teatru scrisă de William Shakespeare.
Otello (Verdi), o operă compusă de Giuseppe Verdi.